Miejscowości w USA:
 Borden – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Borden (ang. Borden County) – w stanie Teksas
W Wielkiej Brytanii:
 Borden – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Borden – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Borden – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)

Wyspa w Kanadzie:
 Borden Island

Nazwisko:
 Robert Borden
 Marilyn Borden – amerykańska aktorka

Inne:
 (11225) Borden – planetoida